Рафаэль Надаль — победитель турнира.

Чемпион прошлого года — Новак Джокович — уступил в четвертьфинале.

Посев 
Восемь первых сеяных начинают турнир со второго круга.

  Роджер Федерер (Второй раунд)
 ''' Рафаэль Надаль (Титул)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Джеймс Блейк (Четвертьфинал)
  Энди Маррей ''(Полуфинал)

<li>  Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li>  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li>  Радек Штепанек (Первый раунд)
<li>  Томми Робредо (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li>  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
<li>  Михаил Южный (Второй раунд)
<li>  Томаш Бердых (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Canada Masters 2008